Jan Ludwik Popławski (1854-1908) – polski publicysta, polityk, ideolog endecji
 Janusz Popławski (1898–1971) – śpiewak operowy, operetkowy i filmowy
 Janusz Popławski (1938–2004) – gitarzysta, kompozytor, aranżer, publicysta i wydawca
 Janusz Popławski (ur. 1948) – artysta grafik, rysownik, doktor sztuki, działacz społeczny, artystyczny, muzyk, lekkoatleta